Job hace referencia a varios artículos:

Antroponimia
 Job (nombre), nombre propio masculino en su variante en español.

Ciencia
 Síndrome de Job o Síndrome de hiper-IgE, enfermedad.
 María Manuela Job de Francis, botánica argentina que utiliza la abreviatura Job.

Literatura
El Testamento de Job, un libro apócrifo de la Biblia.
La paciencia de Job, auto manuscrito incluido en el Códice de autos viejos y editado en la BAE
Exposición del libro de Job, versión parafrástica en prosa del Libro de Job por el poeta español del siglo XVI fray Luis de León
Los trabajos de Job, comedia del dramaturgo barroco Felipe Godínez.
La paciencia de Job, comedia atribuida al dramaturgo barroco Pedro Calderón de la Barca.
La paciencia más constante del mejor Fénix de Oriente y Los trabajos de Job, refundición de la comedia de Godínez llevada a cabo por Nicolás González Martínez (1754).
Job (novela) (1930), novela de Joseph Roth (1894-1939).
Job: una sacra rappresentazione, (1950) ópera de Luigi Dallapiccola.
Diario de Job (1983), novela del filósofo español Fernando Savater.
Job: A Comedy of Justice (1984), novela de Robert A. Heinlein.
Job (2006), drama de Juan Mayorga.

Lugares
 Job (Puy-de-Dôme), comuna francesa.

Religiones
 Libro de Job, del Antiguo Testamento.
 Job (Biblia), personaje de la Biblia.

Además 
Job en inglés significa ‘trabajo’ o ‘tarea’, por lo que aparece en numerosos títulos de canciones, películas o libros en ese idioma.